Sasyk může být:

 Sasyk – slané jezero v Oděské oblasti na Ukrajině
 Sasyk (Krym) – slané jezero na Krymu na Ukrajině
 Sasyk (říčka) – říčka v Mykolajivské oblasti na Ukrajině